Pasanggrahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,88, long 108,29), 
 Desa Pasanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Pasanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,72, long 107,73), 
 Kelurahan Pasanggrahan (administrativ by i Indonesien), Jawa Barat, 
 Desa Pasanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,59, long 107,33), 
 Desa Pasanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,91, long 107,71), 
 Desa Pasanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,29, long 106,43), 
 Desa Pasanggrahan (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar